Fábián István (1809–1871) győri kanonok, nyelvész, az MTA tagja
 Fábián István (1903–1961) irodalomtörténész
 Fábián István (1921-2013) építész
 Fábián István (1923–2012) jezsuita plébános.
 Fábián István (1946) sportújságíró
 Fábián István (1953) tervező-grafikus
 Fábián István (1955) kajakozó, edző
 Fábián István (1956) kémikus, egyetemi tanár
 Fábián István (1988) youtuber

Jegyzetek